Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 2014 was de 38e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 16 landen namen deel aan dit toernooi dat van 9 tot en met 23 oktober in Myanmar werd gespeeld. Qatar werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi, in de finale werd Noord-Korea met 1–0 verslagen.

Dit toernooi was tevens een kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 in 2015. De vier beste landen kwalificeerden zich voor dat toernooi. Dat waren de Qatar, Noord-Korea, Myanmar en Oezbekistan.

Kwalificatie
Iedere poule werd afgewerkt in 1 gastland en alle wedstrijden vonden plaats in oktober 2013. De loting voor de kwalificatie vond plaats op 26 april 2013 in Kuala Lumpur, Maleisië. Bij de loting werd rekening gehouden met de west- en oostzone. Alle landen die in groep A tot en met E geplaatst zijn liggen in de westzone, terwijl groep F tot en met I uit de oostzone komen. Myanmar was als gastland automatische gekwalificeerd en Bhutan, Cambodja, Kirgizië, Noordelijke Marianen, Sri Lanka en Oost-Timor deden niet mee.

Speelsteden

Loting
De loting was op 24 april in Yangon, Myanmar.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Voetbal in Myanmar
Voetbal in 2013
Voetbal in 2014
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Myanmar